Mistrzostwa Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 2015 – dwudziesty turniej Mistrzostw Świata U-20. Po raz pierwszy turniej odbył się w Nowej Zelandii, natomiast po raz trzeci rozgrywany był na kontynencie Australijskim po tym, jak wcześniej Australia organizowała Mistrzostwa Świata w tej kategorii wiekowej w 1981 i 1993 roku. Turniej odbył się na przełomie maja i czerwca 2015 roku.

Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła reprezentacja Francji po tym, jak nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego. Był to czwarty z rzędu turniej w którym nie wystąpił obrońca tytułu. W turnieju mogli wystąpić wyłącznie zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1995 roku.

Wybór gospodarza 
O prawo organizacji turnieju ubiegały się cztery państwa:

 
 
 
 

FIFA ostatecznego wyboru dokonała 3 marca 2011 roku i gospodarzem wybrano pierwszy z tych krajów

Kwalifikacje 
W turnieju oprócz drużyny gospodarzy, wystąpiły 23 reprezentacje, które uzyskały kwalifikacje w następujących turniejach kontynentalnych.

Stadiony

Sędziowie

Maskotka 
Oficjalną maskotką turnieju została czarna owca o imieniu Wooliam, która została zaprezentowana 30 listopada 2014 roku.

Losowanie 
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 10 lutego 2015 roku. 24 drużyny zostały podzielone na 4 koszyki:

 Koszyk 1: Gospodarz + mistrzowie kontynentów (z wyjątkiem OFC)
 Koszyk 2: Pozostałe drużyny z Afryki i Azji
 Koszyk 3: Pozostałe drużyny z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
 Koszyk 4: Pozostałe drużyny z Europy + mistrzowie strefy OFC

Drużyny z pierwszego koszyka zostały przyporządkowane do poszczególnych grup jeszcze przed losowaniem. FIFA również ogłosiła, że dwie drużyny z tej samej konfederacji nie mogą znaleźć się w tej samej grupie. W praktyce oznaczało to, że mistrzowie strefy OFC muszą znaleźć się w grupie F do której przypisano wcześniej mistrzów Europy - reprezentacje Niemiec.

Ponieważ na czas losowania nieznane były wyniki Mistrzostw Afryki U-20 2015, przed rozpoczęciem turnieju odbyło się dodatkowe losowanie, które zdecydowało, w której grupie znalazły się drużyny, które zajęły 2, 3 i 4 miejsce w Mistrzostwach Afryki U-20.

Faza grupowa 
 Legenda

Gdy drużyny mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
 różnica bramek;
 gole zdobyte;
 punkty zdobyte w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 różnica bramek w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 zdobyte bramki w meczach pomiędzy danymi drużynami;
 losowanie miejsc przez komitet organizacyjny.

O kolejności drużyn z trzecich miejsc decyduje:
 liczba punktów;
 różnica bramek;
 gole zdobyte;
 losowanie miejsc przez komitet organizacyjny.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D 

Reprezentacje Urugwaju i Mali miały identyczny bilans na zakończenie rozgrywek w grupie D. O kolejności w tabeli zadecydowało losowanie.

Grupa E

Grupa F

Ranking drużyn z trzecich miejsc 
4 najlepsze drużyny z trzecich miejsc awansują do fazy pucharowej turnieju.

Faza pucharowa 
Jeśli w meczu fazy pucharowej po czasie regulaminowym wynik będzie remisowy, gra się dogrywkę, która składa się z dwóch części po 15 minut. Jeśli ona nie wyłoni zwycięzcy, rozgrywa się konkurs rzutów karnych aż do wyłonienia zwycięzcy. Wyjątkiem jest mecz o trzecie miejsce, w którym w razie remisu nie będzie dogrywki, a od razu rozegrane zostaną rzuty karne.

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody 
Nagrody zostały wręczone po zakończeniu turnieju. Sponsorem wszystkich nagród była firma adidas.

Przypisy 

2015
2015 w piłce nożnej
2015 w Nowej Zelandii
Piłka nożna w Nowej Zelandii
Sport w Wellingtonie
Sport w Auckland
Sport w Christchurch
Dunedin
Hamilton (Nowa Zelandia)